Der Brand steht für:
 Der Brand (1984), sowjetisches Filmdrama von Dmitri Kessarjan
 Der Brand (2011), deutscher Spielfilm von Brigitte Maria Bertele
 Sachbuch des deutschen Autors Jörg Friedrich (2002)

Siehe auch:
 Brand (Begriffsklärung)